Scandal in a Small Town (Le prix de la vérité) est un téléfilm américain tourné en 1988 par Anthony Page.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
 Raquel Welch : Leda Beth Vincent, une serveuse de bar dont la réputation n'est pas sans tache, qui constate un jour que le professeur d'histoire de sa fille base son enseignement sur l'anti-sémitisme
 Christa Denton : Julie, sa fille lycéenne qu'elle élève seule
 Frances Lee McCain :  Gwendolyn McLeod, l'avocate qui représente Leda Beth lors du procès
 Peter Van Norden
 Robin Gammell : Paul Martin, un professeur d'histoire à l'université, que consulte Leda Beth
 Ronny Cox : un professeur d'histoire qui diffuse insidieusement des idées anti-sémites
 Mickey Jones : Glenn
 Peter Palmer : Scottie, le patron du bar où travaille Leda Beth
 Harold Pruett : Michael, un lycéen dont Julie s'est éprise

Liens externes 
 

Téléfilm américain des années 1980